Лас Уракас има више значења:

 Лас Уракас, Лас Дос Занхас (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Уракас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Уракас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Уракас (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Уракас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику